— три парка (сада) в Японии, которые, как традиционно считается, соединяют в себе все необходимые атрибуты идеального природного парка.:
 Кэнроку-эн в Канадзаве (префектура Исикава),
 Кайраку-эн в Мито (префектура Ибараки),
 Кораку-эн в Окаяме (префектура Окаяма).

Согласно «Хроникам знаменитых садов Лояна» (), старинному сочинению по разбивке парков, принадлежащему китайскому писателю Ли Гэфэю (), идеальный парк (сад) должен иметь следующие достоинства:
 обширность и укромное местоположение
 искусственность создания и традиционность форм
 наличие текущей воды и панорамный обзор.

См. также 
 Японский сад
 Три знаменитых пейзажа Японии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт парка Кэнроку-эн
 Атлас Японии: Кэнроку-эн
 Официальный сайт парка Кораку-эн 
 Официальный сайт парка Кайраку-эн 

Сады и парки Японии
Достопримечательности Японии